ФК Подриње може бити један од фудбалских клубова:

 ФК Подриње Тршић
 ФК Подриње Шабац
 ФК Подриње Јања
 ФК Подриње Лозничко Поље
 ФК Подриње Мачванска Митровица